Sinikka est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1960), diplomate et avocate finlandaise
 (née en 1947), femme politique finlandaise
 (1951-2011), coureuse longue-distance finlandaise
 (1947-2016), athlète finlandais en course d'orientation
 (née en 1935), peintre finlandaise
 (née en 1945), auteure finlandaise
 (née en 1961), chanteuse folk norvégienne
Sinikka Mönkäre (née en 1947), femme politique finlandaise
Sinikka Nopola (née en 1953), écrivaine et journaliste finlandaise
Sinikka Sipilä (née en 1951), bibliothécaire finlandaise
 (née en 1954), coureuse olympique finlandaise

Homonymie de prénom